Восто́чный переулок — название переулков в различных городах России.

 Восточный переулок — переулок во Владикавказе.
 Восточный переулок — переулок в Гатчине.
 Восточный переулок — переулок в Ломоносове (Санкт-Петербург).
 Восточный переулок — переулок в Томске.

См. также 
 Восточный проспект
 Восточная улица